Cordelia (mythische koningin), een mythische Britse koningin
Cordelia (maan), een maan van Uranus
Cordelia (vlinders), een geslacht van vlinders uit de familie Lycaenidae
Cordelia (strip), een Vlaamse stripreeks/cartoonserie door striptekenares Ilah
Cordelia (2019), Britse film uit 2019 
Cordelia Chase, een personage uit Buffy the Vampire Slayer en Angel